Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1970 проходил в Турин (Италия). Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Советского союза.

Медальный зачёт

Состав победителя

Ссылка 
 Universiade water polo medalists on HickokSports

Летняя Универсиада 1970
Водное поло на летних Универсиадах
1970 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Италии